Дави́д Адо́льфович Блюм (, Кишинёв) — молдавский и израильский музыкант, композитор, автор текстов песен и исполнитель на русском, иврите и английском языках.

Биография 
Давид Блюм родился в Молдавской ССР в апреле 1941 года.

Во время Великой Отечественной войны с матерью оказался в эвакуации в городе Алма-Ате, где жил до освобождения Молдавии от фашистской оккупации. Отец Давида воевал на фронте, получил тяжёлую контузию.

С пятилетнего возраста Давид стал учиться игре на скрипке. В 1966 году окончил Кишинёвскую государственную консерваторию имени Г. Музическу. Преподавал в музыкальных школах и в музыкально-педагогическом училище. Будучи артистом эстрадного оркестра Молдавской филармонии увлёкся написанием собственной музыки.

В 1974 году Давид Блюм стал лауреатом республиканского телевизионного конкурса, посвящённого 600-летию Кишинёва. Его песня «Город моей мечты» получила 2-ю премию. Вскоре она прозвучала на Центральном телевидении в передаче «Голубой огонёк».

В 1990 году Давид Блюм вместе с семьёй репатриировался в Израиль. Поселился в городе Нетания.

Творчество 
Творчество Давида Блюма проходит под лозунгом: «Израиль и диаспора — один народ, одна история, одна песня Победы».

Результатом его 20-летней деятельности стала книга «Еврейский бал»
, включившая в себя 116 стихотворений (текстов песен), большинство из которых положены на музыку и исполняются автором в городах Израиля на различных концертах и фестивалях. Давид неоднократный участник фестиваля «Фронтовики, наденьте ордена» проводимого в Хайфе.

Целью моего проекта является поднятие духа и гордости за свой народ, за его уникальную, неповторимую многовековую историю. Этой теме посвящена вся моя жизнь.

Для меня большая честь приветствовать Вашу инициативу по написанию и изданию книги песен на русском языке, часть из которых переведена на иврит и идиш.

Я верю, что Ваши песни, написанные на русском, иврите, английском и идише, внесут большой вклад в приближение сердец еврейского народа к наследию сионизма, Танаха и Эрец-Исраэль.

Награды 
Выступления Давида Блюма отмечены рядом наград:

 Лауреат Всеизраилького конкурса «Шир олим» (2000)
 Дипломант 1-го Международного конкурса-фестиваля еврейской песни «Золотая Ханукия», проводимого Всемирным Конгрессом русскоязычного еврейства в Берлине (2003)
 Лауреат конкурса имени Ицхака Зандмана и Авраама Коэна на лучшее историко-литературное произведение о воинском подвиге евреев-героев (2010) Конкурс учреждён Союзом воинов и партизан-инвалидов войны с нацистами.

Общественная деятельность 
В своих произведениях и публичных выступлениях Давид Блюм обличает международный террор и, в частности, подвергает критике исламский терроризм, направленный против государства Израиль. Давид призывает общественность отказаться от практики толерантности по отношению к всевозможным экстремистским организациям

Интересные факты 
В 2012 году Давид Блюм награждён медалью, выпущенной к 65-летию победы над фашистской Германией.
Это первый случай, когда такой медалью награждается творческий работник.

Книги

Ссылки 
  Идёт война, нельзя стоять в сторонке" // Московский Комсомолец, авг. 2011
  Давид Блюм. «Террору-бой!» // медиа-проект Еврейский Киев, авг. 2012
  «Памяти израильских спортсменов, погибших на Мюнхенской Олимпиаде в 1972 году» // медиа-проект Еврейский Киев, июль 2012
  Авторская страница Давида Блюма на сайте «Проза.ру»

Видео 
  Давид Блюм. «И встал солдат» (рус.)
  Давид Блюм. «Эвейну Шалом Алейхем» (рус.)
  Давид Блюм. «Герои гетто» (англ.)
  Давид Блюм. «Вперед, Маккаби!» (ивр.)

Примечания 

Авторы-исполнители Израиля
Музыканты по алфавиту